Indianapolis MotoGP 2008 ingick som den 14:e deltävlingen av 18 i Roadracing-VM 2008 och kördes 12-14 september på Indianapolis Motor Speedway. Det var första gången någonsin ett motorcykel Grand Prix genomfördes på banan. Tävlingarna stördes dock av resterna av orkanen Ike med kraftigt regn och blåst. MotoGP-loppet fick kortas och 250-loppet ställdes in.

MotoGP

250GP 
Racet ställdes in på grund av det vanskliga väglaget. Pole position innehades av Marco Simoncelli med tiden 1:45.168.

125GP

Källor 
 http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/2008/INP/MotoGP

2008 i USA
MotoGP-tävlingar 2008